O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1957-58 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 9ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "IRCA" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1959/60 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1957 na Guatemala
1958 na Guatemala